National Basketball Association 1997/1998 var den 52:a säsongen av den amerikanska proffsligan i basket. Säsongen inleddes den 31 oktober 1997 och avslutades den 19 april 1998 efter 1.189 seriematcher, vilket gjorde att samtliga 29 lagen spelade 82 matcher var.

Söndagen den 14 juni 1998 vann Chicago Bulls sin sjätte NBA-titel efter att ha besegrat Utah Jazz med 4-2 i matcher i en finalserie i bäst av 7 matcher.

I den tredje finalmatchen mellan Chicago och Utah sattes det två stycken NBA-rekord. Dels den största segermarginalen i en finalmatch (42 poäng) och dels det lägsta antalet gjorda poäng i en finalmatch (54 stycken). Chicago vann matchen över Utah med 96-54.

All Star-matchen spelades den 8 februari 1998 i Madison Square Garden i New York. Eastern Conference vann matchen över Western Conference med 135-114. Det var första gången sedan säsongen 1967/1968 All Star-matchen spelades i Madison Square Garden.

Denver Nuggets blev den här säsongen det fjärde laget att förlora minst 70 matcher under grundserien efter Philadelphia 76ers (säsongen 1972/1973), Los Angeles Clippers (säsongen 1986/1987) och Dallas Mavericks (säsongen 1992/1993).

Fem lag misslyckades med att vinna minst 20 matcher under grundserien, vilket är rekordmånga för en säsong.

Washington Bullets bytte inför säsongen namn till Washington Wizards.

Grundserien 
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent

Lag i GRÖN färg till en slutspelserie.
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.

Eastern Conference

Atlantic Division

Central Division 

Western Conference

Midwest Division

Pacific Division

Slutspelet
Åtta lag från den östra och den västra konferensen gick till slutspelet. Där möttes första och åttonde seedade lagen varandra, andra och sjunde lagen mötte varandra och så vidare i åttondelsfinaler (konferenskvartsfinaler). Vinnarna gick vidare där de möttes i kvartsfinalserier (konferenssemifinaler) innan det spelades semifinalserier (konferensfinaler). Åttondelsfinalserierna avgjordes i bäst av 5 matcher medan alla övriga slutspelsserier avgjordes i bäst av 7 matcher.

NBA-final 
Utah Jazz mot Chicago Bulls

Chicago Bulls vann finalserien med 4-2 i matcher

Källor 

NBA 1997/1998 på basketball-reference.com
Samtliga resultat under säsongen 1997/1998 på basketball-reference.com
NBA:s All-Star match 1998 på basketball-reference.com
NBA history 1997/1998 på nba.com (Engelska)

Externa länkar

1997 i Kanada
1997 i USA
1998 i Kanada
1998 i USA
Basketsäsongen 1997/1998
1997/1998